Под Комисия Барозо се подразбират водените от Жозе Мануел Барозо Европейски комисии и може да се отнася за:

 Комисия Барозо I (2004-2009)
 Комисия Барозо II (2010-2014)